Иван Нестере́нко:
 Нестеренко, Иван Васильевич (род. 2003) — украинский футболист.
 Нестеренко, Иван Максимович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Нестеренко, Иван Михайлович (1930—2018) — учёный-гидротехник.